Falkenštejn bezeichnet

 die Felsenburg Falkenštejn in der Böhmischen Schweiz, Tschechien
 die Burg Falštejn, auch Falkenštejn, im Tepler Hochland, Tschechien